Wöbke ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnar Wöbke (* 1967), deutscher Manager und Basketballfunktionär
 Thomas Wöbke (* 1962), deutscher Filmproduzent